Hertogdom Beieren (-1255), een van de stamhertogdommen in Duitsland, het land van de Bajuwaren of Bavarii
Hertogdom Beieren (1340-1349), een land binnen het Heilige Roomse Rijk
Hertogdom Beieren (1505-1623), een land binnen het Heilige Roomse Rijk
Keurvorstendom Beieren (1623–1806), een vorstendom binnen het Heilige Roomse Rijk